Чхве Ын Сон (, 5 апреля 1971, Ханам, Республика Корея) — южнокорейский футболист, играл на позиции вратаря.

Выступал за клуб «Тэджон Ситизен», а также национальную сборную Южной Кореи.

Клубная карьера 
Родился 5 мая 1971 года в городе Ханам. Играл в футбол в университете Инчхон.

Во взрослом футболе дебютировал в 1997 году выступлениями за команду «Тэджон Ситизен», в которой провел четырнадцать сезонов, приняв участие в 352 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Тэджон Ситизен», был основным голкипером команды. Выступая за клуб он стал первым вратарем, который 9 октября 2002 года забил в Лиге чемпионов АФК в матче против «Монте-Карло» из Макао (5:1).

В феврале 2012 года перед началом нового сезона, 41-летний Чхве обратился с просьбой о продлении контракта с командой ещё на один год, но руководство клуба его отклонило. Вратарю пришлось покинуть Тэджон и стать свободным агентом после отказа от нового соглашения с командой.

23 марта 2012 года Чхве присоединился к клубу «Чонбук Хёндэ Моторс», за который выступал в течение 2012—2014 годов, выиграв во втором сезоне национальный чемпионат, после чего завершил профессиональную игровую.

Выступления за сборную 
16 сентября 2001 года сыграл свой единственный матч в составе национальной сборной Южной Кореи против сборной Нигерии (2:1). Тем не менее в составе сборной был участником розыгрыша Кубка конфедераций 2001 года в Японии и Южной Корее и чемпионата мира 2002 года в Японии и Южной Корее, на которых был дублёром Ли Ун Джэ и на поле не выходил.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения 
  Тэджон Ситизен
  Чемпион (2): 2001, 2014

Примечания

Ссылки 
 
 

Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты Республики Корея
Игроки ФК «Тэджон Хана Ситизен»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Санджу Санму»